Keta – miasto w Ghanie
 keta (Oncorhynchus keta) – gatunek ryby z rodziny łososiowatych
 Keta – jezioro w Kraju Krasnojarskim w Rosji